Horváth Judit
 Horváth Judit (1963–1997) válogatott kosárlabdázó
 Horváth Judit (1965) szobrász, festőművész
hasonló nevűek
 Horváth M Judit (1952) fotóművész
Nagyné Horváth Judit (1954) festőművész